El Guinée Championnat National 2018-19 fue la edición número 53 de la Guinée Championnat National. El Horoya AC fue el campeón defensor.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 
  Actualizado el 20 de junio de 2019.

Evolución de la Clasificación

Véase también 
 Copa Nacional de Guinea

Referencias 

Guinea en 2018
Guinea en 2019
Fútbol en 2018
Fútbol en 2019
Ligas de fútbol de Guinea